De Open Franse Tenniskampioenschappen in 2004 bij de mannen werden voor de 103e keer gehouden. De ongeplaatste Argentijn Gastón Gaudio versloeg in de finale zijn landgenoot Guillermo Coria met 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 en won hiermee het toernooi.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finalerondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2004